Der Schwund oder Schwinden bezeichnet:

 Allgemein das Verschwinden oder ein Abnehmen
 Eine Materialeigenschaft: Das Verkleinern des Volumens durch bestimmte Prozesse, siehe Schwindung
 Beim Trocknen von Holz, siehe Schwindmaß (Holz)
 Beim Abbinden von Beton; siehe Schwinden (Beton)
 Beim Erstarren von Gussteilen, siehe Schwinden (Metallguss)
 Verminderung durch Abnutzung
 Technisch: Eine Form von Verschleiß
 Funk: Feldstärkeschwankungen bei Empfang; siehe Fading (Elektrotechnik)
 Medizin: Die Rückbildung von Gewebe (siehe Atrophie), auch Auszehrung wie bei der „Schwindsucht“ (etwa durch Tuberkulose)
 Umgangssprachlich das betrieblich nicht registrierte Verschwinden von Gütern aus Lagern oder Vorratsräumen, z. B. durch nicht erfasste Lagerentnahmen, Beschädigungen oder Diebstahl
 in der Gastronomie den Schankverlust